Il singolare femminile del torneo di tennis Heineken Trophy 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Martina Hingis che ha battuto in finale Ruxandra Dragomir che si è ritirata sul punteggio di 6-2, 3-0.

Teste di serie 

 Martina Hingis (campionessa)
 Sandrine Testud (quarti di finale)
 Barbara Schett (primo turno)
 Jennifer Capriati (semifinali)

 Sabine Appelmans (primo turno)
 Jelena Dokić (secondo turno)
 Kim Clijsters (secondo turno)
 Ruxandra Dragomir (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Heineken Trophy 2000